Abdul Wahid Nazari (1953) – regista e autore afghano
Amin Nazari (1993) – calciatore iraniano e svedese
Bartolomeo Nazari (1693-1758) – pittore italiano
Hassan Nazari (1956) – ex calciatore iraniano 
Luigi Nazari (1911-1982) – militare e aviatore italiano
Luigi Nazari di Calabiana (1808-1893) – politico e arcivescovo cattolico
Mahmud Nazari – accademico afghano
Maria Giacomina Nazari – pittrice italiana
Mostafa Nazari (1982) – calciatore a 5 iraniano
Nazario Nazari – pittore italiano
Omid Nazari (1991) – calciatore iraniano e svedese
Oreste Nazari (1866-1923) – glottologo italiano
Poorya Nazari (1986) – giocatore di poker canadese
Wahed Nazari – regista statunitense

Pagine correlate
Nazzari